Smolar ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksander Smolar (* 1940), polnischer Publizist und Politologe
 Boris Smolar (1897–1986), US-amerikanischer Journalist
 Hirsch Smolar (1905–1993), jiddischer Schriftsteller und Journalist

Siehe auch:
 Smoler
 Smolarz